Castanet, commune française de l'Aveyron
 Castanet, commune française du Tarn
 Castanet, commune française de Tarn-et-Garonne

Voir aussi 
Château de Castanet, commune de Pourcharesses, en Lozère
Castanet-le-Haut, commune française de l'Hérault
Castanet-Tolosan, commune française de la Haute-Garonne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France